Space Quest: Vohaul Strikes Back - фанатское продолжение серии Space Quest от Sierra.

Сюжет 

Старый заклятый враг вернулся, чтобы отомстить Галактике, и теперь космический уборщик Роджер Вилко должен пройти через холодную планету Радон, перехитрить армию обезьян и помочь местным повстанцам свергнуть безумного гения Сладжа Вохаула.

Название игры пародирует один из фильмов саги "Звездные войны" - "Империя наносит ответный удар" (Star Wars: Empire Strikes Back).

Из персонажей официальной серии Space Quest в игре присутствуют Роджер Вилко, Сладж Вохаул и Беатрис Ванкмейстер, а также раса "обезьянолюдей" (Apemen), упоминаемая в игре Space Quest 2.

В отличие от игр официальной серии, в игре Vohaul Strikes Back предусмотрены два альтернативных варианта финала - "отрицательный" (Renegade) и "положительный" (Paragon).

Разработка 

Игру начали делать с апреля 2002 года. В команде было несколько добровольцев, которые занимались разработкой в своё свободное время в течение этих 9 лет (состав команды по различным причинам неоднократно изменялся). Использовался квестовый движок Adventure Game Studio.

В игру входит следующее:

 90 локаций
 70 персонажей
 8000 линий диалога
 7700 спрайтов
 50 композиций
 80 предметов инвентаря
 60-70 способов смерти для Роджера Вилко

Была запланирована версия с озвучкой, но она так и не вышла.

Также разработчики игры создали другой фанатский сиквел, Space Quest: Incinerations, который вышел через несколько недель после Vohaul Strikes Back, в январе 2012 (по замыслу авторов, события этой игры являются продолжением одного из двух вариантов финала VSB).

Рецензии 

 На сайте "Rock, Paper, Shotgun" Ричард Коббетт написал рецензию на игру, сделав заметку, что там "шаткое начало", но, в целом, это "отличная дань серии и очень приятная игра", а также она "забавная, удивительно долгая и стоит того, чтобы ее скачать".
 Cassandra Khaw из сайта IndieGames.com заметила, что "Хотя игре не хватает озвучки, она это восполняет через шарм, харизму и некоторое количество юмора".
 Роб Муррант на сайте Adventure Gamers указал на противоречие задних фонов и персонажей, но заметил, что "несмотря на графическое несоответствие, когда начинаешь играть, это никак не отвлекает; и погружаясь в сюжет, перестаешь замечать контраст стилей. В игре прекрасный саундтрек, звуковые эффекты, приятный интерфейс и забавная сюжетная линия, так что жаловаться практически не на что", затем он закончил рецензию словами "Vohaul Strikes Back - это прекрасная работа инди-разработчиков, которую не должны пропустить фанаты Space Quest". 
 Джефф Маттас с сайта Shacknews прокомментировал начало игры так: "Я прошел лишь часть игры, но могу сказать, что она написана весьма неплохо и, кажется, справилась со своей ролью - показать несравненный стиль и юмор официальных шести частей"..
 На сайте Adventure Game Studio у игры рейтинг 91%.
 В 2011 игра получила премию от AGS Awards - "Best Non-Player Character" (лучший неиграбельный персонаж), а также была номинирована на лучший геймплей, лучший фон и лучший саундтрек.

Примечания

Внешние ссылки 

 
 Release trailer on YouTube
 Facebook page
 AGS Game Profile

Компьютерные игры 2011 года
Квесты
Фан-игры
Инди-игры
Квесты Point-and-click
Space Quest
Продолжения компьютерных игр
Игры для Windows
Игры, сделанные на Adventure Game Studio